Kresz Géza (1846–1901) orvos
 Kresz Géza (1882–1959) hegedűművész